Carlos de Cárdenas Culmell (1904-1994) – kubański żeglarz sportowy, medalista olimpijski 
 Carlos de Cárdenas Plá (ur. 1932) – kubański żeglarz sportowy, medalista olimpijski